Булы́жицы () — деревня в составе Княжицкого сельсовета Могилёвского района Могилёвской области Белоруссии.

Географическое положение 
Ближайшие населённые пункты: Дробинщина, Ермоловичи.

Население 
 1999 год — 175 человек
 2010 год — 96 человек

Примечания

Ссылки 
 Национальное кадастровое агентство Республики Беларусь
 Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь

Населённые пункты Могилёвского района